Ильдефо́нсо Ди́эс де Ривéра-и-Му́ро Альмодóвар (; 1777—1846) — испанский министр и государственный деятель XIX века.

Биография 
Родился 24 января 1777 года в городе Гранаде одноимённой испанской провинции.

Был при начале войны за независимость артиллерийским поручиком и отличился при защите Оливенсы. По возвращении Фердинанда VII он был заподозрен в принадлежности к масонству и заключён в инквизиционную тюрьму в Валенсии, откуда его освободила только революция 1820 года.

По смерти Фердинанда VII, возвратившись из добровольного изгнания, Альмодовар в качестве всеми уважаемого либерала был избран президентом созванных Мартинесом де ла Роса кортесов, снова вступил в армию и дослужился до генерал-майора.

Будучи при министерстве Торезио генерал-капитаном Валенсии, Альмодовар во время одного восстания встал во главе тамошней хунты, но впоследствии сам участвовал в усмирении этого мятежа, после чего в 1834 году в правительстве Мендисабаля был некоторое время военным министром.

После событий в Ла-Гранхе, в августе 1836 года, он был избран в учредительные кортесы и в правительстве Калатравы был ещё раз военным министром и короткое время исправляющим должность президента совета министров.

Когда расстроенное здоровье принудило его подать в отставку, он снова вступил в кортесы. Впоследствии регентша Мария Кристина Бурбон-Сицилийская назначила его сенатором, а при регентстве Эспартеро в конце 1841 года он был снова назначен президентом кортесов и в июне 1842 года — министром иностранных дел.

С падением Эспартеро в 1843 году Альмодовар вышел в отставку и скончался 26 января 1846 года в городе Валенсии.

Примечания

Источники 
 

Министры иностранных дел Испании
Министры обороны Испании
Председатели правительства Испании
Политики Испании